

Sigle 
 Ente nazionale italiano di unificazione
 Unione naturisti italiani
 Union Network International

Mitologia 
 Uni – divinità della mitologia etrusca

Altri progetti